Братищев, Василий Фёдорович (1714—1764) — российский дипломат XVIII века.
 Братищев, Игорь Михайлович
 Иосиф (Братищев) (род. 1957) — архимандрит Русской православной церкви, клирик Храма великомученика Георгия Победоносца в Ендове, подворья Соловецкого монастыря в Москве.